Stjärne är ett svensk efternamn.

Personer med efternamnet Stjärne 
Anders Stjärne (1884–1970), svensk politiker
Hanna Stjärne (född 1969), svensk journalist
Johannes Stjärne Nilsson (född 1969), svensk filmregissör
Tea Stjärne (född 2001), svensk barnskådespelare

Svenska efternamn